Tamás Sándor (?) kézilabdázó (Szegedi Volán)
 Tamás Sándor (1958) labdarúgó (Tatabányai Bányász)
 Tamás Sándor (1966) erdélyi magyar politikus